Pittermann ist der Name folgender Orte:

 Pittermann (Gemeinde Wenigzell), Katastralgemeinde in der Steiermark

Pittermann ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Pittermann (1905–1983), österreichischer Politiker
 Elisabeth Pittermann (* 1946), österreichische Politikerin (SPÖ) und Ärztin
 Emil Artur Pittermann, eigentlicher Name von Emil Artur Longen (1885–1936), tschechischer Regisseur
 Ignatius Pittermann (1695–1758), österreichischer Jesuit

Siehe auch:
 Pittermännchen, 10-Liter-Bierfass
 Bittermann